Ваље Флоридо има више значења:

 Ваље Флоридо (Дуранго), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ваље Флоридо, Ел Рефухио (Нуево Идеал), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ваље Флоридо (Консепсион де Буенос Аирес), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ваље Флоридо, Ел Ваље (Туспан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ваље Флоридо (Риоверде), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику